Interkontinentala cupen 1962 var den tredje upplagan av Interkontinentala cupen som avgjordes i två matcher mellan de europeiska och sydamerikanska mästarna i fotboll. Europa representerades av Benfica från Lissabon, Portugal som vann Europacupen 1961–62. Sydamerika representerades av Santos från Rio de Janeiro, Brasilien som vann Copa Libertadores 1962. Lagen möttes vid två tillfällen. Santos vann cupen efter två vinster.

Matchresultat

Match 1

Match 2

Se även
Copa Libertadores 1962
Europacupen i fotboll 1961/1962

Källor

Noter

1962
Fotbollsåret 1962
1962 i Brasilien
1962 i Portugal
Santos FC
SL Benfica